Light Armoured Patrol Vehicle (kurz LAPV) steht für folgende Militärfahrzeuge:
 LAPV Enok, deutsches Patrouillenfahrzeug basierend auf der Mercedes-Benz G-Klasse
 Gurkha LAPV, kanadisches Patrouillenfahrzeug